Термоэлектродные кабели и провода — специальные кабели, предназначенные для удлинения электродов термопар и присоединения их к средствам измерения температуры. 

Термоэлектродные провода и кабели развивают термо-ЭДС, равную термо-ЭДС термопары, для которой они предназначены. Это достигается исполнением положительной и отрицательной токопроводящих жил из разных сплавов, тех же, что и электроды самой термопары:
 Для термопар типа ХА (тип К) используются жилы Хромель и Алюмель
 Для термопар типа ХК (тип L) используются жилы Хромель и Копель
 Для термопар типа ЖК (тип J) используются жилы Железо и Константан
 Для термопар типа НН (тип N) используются жилы Нихросил (никель-хром-кремний) и Нисил (никель-кремний-марганец)
 Для термопар типа МКн (тип T) используются жилы Медь и Константан

Каждой комбинации материалов соответствует своя цветовая маркировка.

Конструкция 
 Однопроволочные или многопроволочные токопроводящие жилы кабеля изготовлены из металла и сплава или пары сплавов.
 Токопроводящие жилы в зависимости от условий эксплуатации могут иметь изоляцию из ПВХ, фторопласта, стеклонити или силикона.
 Общая изоляция также может отличаться в зависимости от требований и состоять из ПВХ, фторопласта, стеклонити или силикона.
 Для прокладки кабеля в сложных электромагнитных условиях для исключения влияния на термо-ЭДС кабели могут иметь внешнее или внутреннее экранирование. Такие кабели имеют индекс «Э».

Примечания 

Кабели